proszek błyskowy
 proszek do pieczenia
 proszek do prania
 proszek gaśniczy
 proszek troisty
 mleko w proszku
 proszek (medycyna)